Zeschau ist der Name von
 Zeschau (Adelsgeschlecht)

Zeschau ist der Familienname folgender Personen:

 Ray van Zeschau (alias R.J.K.K.Hänsch; * 1964), deutscher Sänger, Fotograf, Filmemacher und Journalist

Siehe auch:
 Zechau